Ein Altes Kaufhaus genanntes historisches Gebäude befindet oder befand sich an folgenden Orten:

 Altes bzw. Historisches Kaufhaus in Freiburg im Breisgau
 Altes Kaufhaus (Gau-Algesheim)
 Altes Kaufhaus (Koblenz)
 Altes Kaufhaus (Landau in der Pfalz)
 Altes Kaufhaus (Lüneburg)
 Altes Kaufhaus (Mannheim)
 Altes Kaufhaus am Oranienplatz (Berlin-Kreuzberg)